Clubland – film del 1999 diretto da Mary Lambert
 Il matrimonio è un affare di famiglia (Clubland) – film del 2007 diretto da Cherie Nowlan 
 Clubland – gruppo musicale svedese